Erwin Münchow ist der Name folgender Personen:

 Erwin Münchow (Politiker) (1888–1973), deutscher Politiker (SPD)
 Erwin Münchow (Tischtennisspieler) (1916–1970), deutscher Tischtennisspieler